Independenciense – abitanti di Independência (Ceará)
Independenciense – abitanti di Independência (Rio Grande do Sul)